Международное усыновление в России начало практиковаться с 1991 года. 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон № 272, который, в частности, запретил усыновление российских детей гражданами США. За это время в США было усыновлено от 45 до 60 тысяч детей из России, на 2015 год известно о 20 случаях их гибели в результате насилия или несчастного случая:

Примечания 

Умершие дети
Списки умерших
Усыновление гражданами США российских детей